Brachysporiopsis är ett släkte av svampar. Brachysporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brachysporiopsis